Piller Sándor (1932–2015) labdarúgó, edző, sportvezető
 Piller Sándor (1962) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető, játékvezető-ellenőr